Der Name Finsterbeg kann sich auf folgende Erhebungen beziehen:

 Finsterberg (Bad Kissingen) in Bad Kissingen, Bayern
 Großer Finsterberg im Thüringer Wald
 Kleiner Finsterberg im Thüringer Wald
Siehe auch:
 Finsterbergen